Dix-huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Clay (), la plupart baptisés en l'honneur de Henry Clay (1777-1852), homme politique américain, qui fut plusieurs fois sénateur, mais aussi  de la Chambre des représentants (1811-1814, 1815-1820, 1823-1825) et secrétaire d'État (1825-1829) :
 comté de Clay (Alabama) ;
 comté de Clay (Arkansas) ; originellement appelé comté de Clayton (baptisé en l'honneur de )
 comté de Clay (Caroline du Nord) ;
 comté de Clay (Dakota du Sud) ;
 comté de Clay (Floride) ;
 comté de Clay (Géorgie) ;
 comté de Clay (Illinois) ;
 comté de Clay (Indiana) ;
 comté de Clay (Iowa) ; baptisé en l'honneur de Henry Clay Jr., fils du sénateur et combattant dans la Guerre du Mexique ;
 comté de Clay (Kansas) ;
 comté de Clay (Kentucky) ; baptisé en l'honneur de Green Clay, cousin du sénateur et membre de la législature de l'État du Kentucky ;
 comté de Clay (Minnesota) ;
 comté de Clay (Mississippi) ;
 comté de Clay (Missouri) ;
 comté de Clay (Nebraska) ;
 comté de Clay (Tennessee) ;
 comté de Clay (Texas) ;
 comté de Clay (Virginie-Occidentale).

Voir aussi 
 Page d'homonymie .